Pettersen är ett norskt efternamn, som också finns i de andra nordiska länderna. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2014 ger följande antal personer med namnet som är bosatta i Sverige 430, i Danmark 142, i Norge 20226 och i Finland 33. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Petters son.

Personer med namnet Pettersen

 Atle Pettersen (född 1989), norsk sångare och låtskrivare
 Bjarne Pettersen (1891–1983), norsk gymnast
 Brit Pettersen (född 1961), norsk längdskidåkare
 Egil Pettersen (1922–2010), norsk språkvetare
 Hjalmar Pettersen (1856–1928), norsk biblioteksman
 Jonas Severin Pettersen (1847–1915), norsk affärsman och psalmförfattare
 Josefine Frida Pettersen (född 1996), norsk skådespelare
 Karin Pettersen (född 1964), norsk handbollsspelare
 Karl Johan Pettersen (1826–1890), norsk geolog
 Kurt Pettersén (1916–1957), svensk brottare
 Marianne Pettersen (född 1975), norsk fotbollsspelare
 Sigurd Pettersen (född 1980), norsk backhoppare
 Siri Pettersen (född 1971), norsk författare
 Sissel Vera Pettersen (född 1977), norsk-dansk jazzsångerska och saxofonist
 Suzann Pettersen (född 1981), norsk golfspelare
 Sverre Pettersen (1884–1959), norsk dekorationsmålare och formgivare
 Øystein Pettersen (född 1983), norsk längdskidåkare

Se även
 Petersen
 Pedersen
 Pettersson
 Petersson

Källor

Norska efternamn
Svenska efternamn
Danska efternamn
Efternamn i Finland